Biumi steht für:

 Palazzo Biumi, in Varese

Biumi ist der Familienname folgender Personen:

 Giacomo Filippo Biumi (um 1580–1653), italienischer Organist und Komponist
 Pompeo Litta Biumi (1781–1851), italienischer Genealoge und Historiker